Bubal o Búbal puede referirse a:

 Búbal (Huesca), despoblado español del municipio de Biescas, provincia de Huesca, Aragón.
 Búbal (Lugo), parroquia española del municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Búbal, parroquia española, llamada oficialmente Santa Baia de Búbal, del municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Bubal, antílope africano.
 Búbal, río de la provincia de Orense, España, que desemboca en el río Miño, en la localidad de Los Peares.